Altenburg kan syfta på följande

 Altenburg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Cirkus Altenburg – svensk cirkus, upphörde 1959
 9336 Altenburg − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Schweiz 

 Altenburg bei Brugg, ort i kantonen Aargau,

Tyskland 

Landkreis Altenburger Land, distrikt i Thüringen med staden Altenburg som huvudort 
 Altenburg, stad och kommun, Thüringen, 
 Altenburg (slott), Bayern, Oberfranken, 
 Sachsen-Altenburg – en mikrostat och ett ernestinskt hertigdöme i det tyska riket

Ungern 

 Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron,

USA 

 Altenburg, Missouri,  Perry County,

Österrike 

 Altenburg, Niederösterreich, kommun, Politischer Bezirk Horn, 
Klostret Altenburg – kloster i orten Altenburg i Niederösterreich
Bad Deutsch-Altenburg – kommun i förbundslandet Niederösterreich, Österrike

Robotskapade Ungernförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar